Piccola città – opera teatrale di Thornton Wilder del 1938
 Piccola città – serie televisiva statunitense del 1976
 Piccola città – raccolta di racconti di Philip K. Dick del 1980
 Piccola città – brano musicale di Francesco Guccini, dall'album Radici del 1972